7. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w sierpniu 1994 roku w stolicy Włoch, Rzymie. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWRP 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1994 w sporcie